Любомир Костадинов Божинов е български футболист, полузащитник, състезател на Поморие. През 2007 г. е младежки национал на България. Висок е 174 см.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил на Божинов в www.footballdatabase.eu
 Профил на Божинов в www.weltfussball.de

Български футболисти
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Поморие